Balkåsen ist der Familienname folgender Personen:

 Fredrik Balkåsen (* 1989), schwedischer Skispringer
 Per Balkåsen (* 1955), schwedischer Skispringer